«Мальчик, Крот, Лис и Конь» () — анимационный фильм Чарли Маккизи и Питера Бэйнтона по одноимённой книге Маккизи, премьера которого состоялась в 2022 году. В 2023 году фильм получил премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».

Примечания 

Мультфильмы